Дуйсенбай — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Дуйсенбай — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.
 Дуйсенбай — село в Сырымском районе Западно-Казахстанской области.